A91 ou A-91 peut faire référence à plusieurs choses.

Armes 
 A-91, un fusil d'assaut russe.

Jeux 
 Défense hollandaise, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Fièvre hémorragique, due au virus de la dengue, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute espagnole A-91 (en espagnol, Autovía A-91, Autovía de Puerto Lumbreras à Vélez Rubio), reliant Puerto Lumbreras à Vélez Rubio ;
  Autoroute italienne A91 (en italien, Autostrada A91), reliant Rome à l'aéroport de Rome Fiumicino.

Route
  Route britannique A91 (en anglais, A91 road), reliant St Andrews à Bannockburn en Écosse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres